Token F1, constructor britànic de cotxes per competicions automobilístiques que va arribar a disputar curses a la Fórmula 1 
 Cadena (informàtica), cadena de caràcters que té un significat coherent en cert llenguatge de programació. (Token, en anglès)
 Testimoni de seguretat, testimoni d'autenticació o testimoni criptogràfic, dispositiu electrònic que facilita el procés d'autenticació. (Token de seguretat, en anglès)
 Criptovalor no fungible, tipus especial de criptomoneda que representa una cosa única. (NFT, de l’anglès non-fungible token)